Nomenklatura není věda. Je to pouze praktický prostředek (avšak používaný také ve vědě). Nejčastěji se nomenklaturou rozumí ve vědě neměnná, zpravidla latinsko-anglická soustava termínů. Na rozdíl od terminologie nomenklatura zahrnuje pouze názvy povahy substantivní pro objekty zkoumání (a jejich třídy), nikoli např. slovesa, adjektiva, názvy dějů. Příkladem jsou taxonomická binominální nomenklatura v biologii nebo chemická nomenklatura. Nadřazeným termínem v biologii je slovo systematika.

Související články 
Binomická nomenklatura

Terminologie